Семлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Семлер, Борут (род. 1985) — словенский футболист, полузащитник.
 Семлер, Дин (род. 1943) — австралийский кинооператор. См. также 
 Землер
 Селмер